Il singolare del Türk Telecom İzmir Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Lukáš Lacko era il detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dmitrij Tursunov ha battuto in finale Illja Marčenko 7–6(7–4), 6–7(5–7), 6–3.

Teste di serie

 Malek Jaziri (secondo turno)
 Michael Russell (quarti di finale)
 Frank Dancevic (primo turno)
 Karol Beck (semifinali)

  Dmitrij Tursunov (Campione)
  Igor' Kunicyn (Primo turno, ritiro a causa di un infortunio alla parte bassa della schiena)
  Denis Kudla (quarti di finale)
  Serhij Bubka (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Türk Telecom İzmir Cup 2012